Velika se poate referi la:

 Velika, sat în regiunea Burgas, Bulgaria;
 Velika, sat din comuna Plav, Muntenegru;
 Velika, comună în cantonul Požega-Slavonia, Croația